Sankt Lukas kyrka kan avse:

 Sankt Lukas kyrka, Kallhäll – en kyrka i Järfälla församling, Järfälla kommun
 Sankt Lukas kyrka, Skövde – en kyrka i Skövde församling, Skövde kommun